Capim Branco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Unaí (ort), Minas Gerais, 
 Capim Branco (kommun i Brasilien), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar